Prowincja Pattani – prowincja (changwat) Tajlandii
 „Pattani” – syjamski torpedowiec typu Trat z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej